The Very Best of – album zespołu Bajm wydany w 1992 roku
 The Very Best of, vol. II – album zespołu Bajm wydany w 1993 roku
 The Very Best of – album Stachursky’ego wydany w 2011 roku

Zobacz też 
 
 The Best of